Jean Raoux, peintre français du 
Jean Raoux, militaire français du .
 Guillaume Raoux (1970-), joueur de tennis français ;
  (1885-1968), général français ;
 Olivier Raoux (1962-2011), décorateur de cinéma français.
la manufacture de cuivres Raoux, fondée à Paris en 1685

Références